Ergänzungssatz steht für:

 Ergänzungssatz, Synonym von Inhaltssatz
 Ergänzungssatz, siehe Quadratisches Reziprozitätsgesetz

Siehe auch: